Delay (englisch, ‚Verzögerung‘) steht für:

 mehrere Begriffe in der Telekommunikation, siehe Verzögerung (Telekommunikation)
 eine Verzögerung von Schall, siehe Delay (Musik)
 einen Effekt aus dem Bereich der audivisuell unterstützenden Veranstaltungstechnik siehe Delay (Video)
 das Balancieren einer drehenden Frisbeescheibe, siehe Freestyle Frisbee
 in der Computertomographie (CT) den zeitlichen Abstand zwischen Beginn der intravenösen Verabreichung von Kontrastmittel und Beginn der Bilderstellung
 den Fluss Rivière Delay in der kanadischen Provinz Québec

DeLay bzw. Delay ist der Name folgender Personen:
 Ben Delay (* 1976), deutscher House-DJ, Produzent, Remixer und Label-Inhaber
 Dorothy DeLay (1917–2002), US-amerikanische Violinistin und Violinpädagogin
 Jan Delay (* 1976), deutscher Rapper
 Jeanne Delay (1920–2012), französische Tischtennisspielerin
 Paul deLay (1952–2007), US-amerikanischer Sänger und Mundharmonikaspieler
 Tom DeLay (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Vladislav Delay (* 1976), finnischer Electronica-Musiker

Die französische Familie Delay:
 Jean Delay (1879–1966), 1937–1948 Bischof und 1948–1956 Erzbischof von Marseille, 2014 Gerechter unter den Völkern
 Maurice Delay (1876–1960), dessen Bruder, Arzt und Politiker, 1947–1958 Bürgermeister von Bayonne
 Jean Delay (1907–1987), dessen Sohn, Psychiater und Schriftsteller, 1959 Académie française
 Florence Delay (* 1941), dessen Tochter, Schriftstellerin, 2000 Académie francaise
 Claude Delay (* 1934), deren Schwester, Schriftstellerin

Siehe auch:
 Delai
 Delaye